Hornstull kan syfta på:

Hornstull – ett område i västra Södermalm i Stockholm
Hornstull (stadsdelsområde) – ett tidigare stadsdelsområde i Stockholms kommun
Hornstull (tunnelbanestation) – en tunnelbanestation i området
 Hornstull, handelsplats – ett 40-tal affärer i fastigheten Bulten 19